Astérix et Obélix est une série de films majoritairement français en prise de vues réelle adaptée de la série de bande dessinée française Astérix créée par René Goscinny et Albert Uderzo. Cette saga est composée de cinq opus :
 Astérix et Obélix contre César, sorti en 1999 ;
 Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, sorti en 2002 ;
 Astérix aux Jeux olympiques, sorti en 2008 ;
 Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté, sorti en 2012 ;
 Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, sorti en 2023.

Cette saga, extrêmement populaire à ses débuts (Astérix et Obélix contre César fait 9 millions d'entrées, Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre atteint les 14 millions d'entrées), subit une énorme baisse de popularité à la suite de l'échec critique cuisant de Astérix aux Jeux olympiques qui réussit tout de même à attirer 7 millions de spectateurs, grâce à sa promotion. Mais la plus grande victime de cet échec relatif est Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté qui, en dépit d'un accueil nettement meilleur, ne dépasse pas les 4 millions d'entrées, une déception pour un Astérix et Obélix.

En 2004, Gérard Jugnot devait réaliser une adaptation d'Astérix en Hispanie, mais après huit mois de préparation, Albert Uderzo renonce au projet. C'est pour cette raison que Christian Clavier ne reprend pas son rôle dans les autres volets en soutien à son ami.

Fiche technique des films

Personnages principaux

Accueil

Critique

Box-office 

 Budget total :  346 090 714 $
 Recette total : 464 050 099 $ (en cours)

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 

Série de films français
Série de films italiens
Série de films allemands